Western Justice – cortometraggio del 1907 diretto da G.M. Anderson (Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson)
Western Justice – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
Western Justice – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Western Justice – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Yankee Film Company
Western Justice – film del 1923 diretto da Fred Caldwell
Western Justice – film del 1934 diretto da Robert N. Bradbury